Змагання зі сноубордкросу серед чоловіків на зимових Олімпійських іграх 2010 відбулись 15 лютого 2010 року в Сайпрес Маунтін.

Медалісти

Змагання

Кваліфікація 
У кваліфікації учасникам дано 2 спроби. При визначенні підсумкового місця враховано найкращий час із 2-х спроб.

Раунд на вибування

1/8 фіналу 
Перші 32 спортсмени проходять до раунду 1/8. Починаючи з цієї стадії в заїздах брали участь по чотири особи, із яких далі проходили по два переможці. 

Заїзд 1

Заїзд 2

Заїзд 3

Заїзд 4

Заїзд 5

Заїзд 6

Заїзд 7

Заїзд 8

Чвертьфінали 

Чвертьфінал 1

Чвертьфінал  2

Чвертьфінал 3

Чвертьфінал 4

Півфінали 
Ті, хто посів перші два місця, пройшли у великий фінал, решта - у малий фінал.

Півфінал  1

Півфінал 2

Фінали 
Малий фінал

Великий фінал

Остаточний розподіл місць

Примітки

Посилання 
2010 Winter Olympics results: Men's Snowboard Cross , from http://www.vancouver2010.com/ ; retrieved 2010-02-15.

Сноубординг на зимових Олімпійських іграх 2010